Akko (stad), een oude havenplaats in het noorden van Israël
 Akko (geslacht), een geslacht in de familie der grondels (Gobiidae)

Zie ook
 Akka (doorverwijspagina)